Portishead – città del Somerset (Regno Unito)
 Portishead – gruppo musicale trip hop britannico
 Portishead – album dei Portishead del 1997